La 15 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

 , Allemagne
 , États-Unis
 ,  Japon
 , Union soviétique